El término Dragnet puede hacer referencia a:

 Dragnet, serie de televisión de 1951.
 Dragnet, película de 1954.
 Dragnet, película de 1966.
 Dragnet, serie de televisión de 1967.
 Dragnet, película de 1987.
 The New Dragnet, serie de televisión de 1989.
 L.A. Dragnet, serie de televisión de 2003.